Organum – tecnica di canto sviluppata nel Medioevo
Organum – album di Peter Michael Hamel del 1986
Ensemble Organum – gruppo musicale francese di musica antica